Un astérisme est, en astronomie, une figure remarquable dessinée par des étoiles particulièrement brillantes.
 Un astérisme est, en gemmologie, un effet d'étoile ou de croix sur certaines pierres fines et précieuses.
 Un astérisme est, en typographie, un symbole se composant de trois astérisques placés en triangle.